Лазар Петровић (Крагујевац, 16. септембра 1994) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Крагујевац
 Куп Града Крагујевца : 2017.
 Српска лига Запад : 2016/17.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1994.
Српски фудбалери
Спортисти из Крагујевца
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Победе Белошевац
Фудбалери Прве лиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу